EverQuest II é um MMORPG sequência do original EverQuest desenvolvido pela Sony Online Entertainment (SOE) lançado em 8 de novembro de 2004.

Expansões

Desert of Flames - 13 de setembro de 2005
Kingdom of Sky - 21 de fevereiro de 2006
Echoes of Faydwer - 14 de novembro de 2006
Rise of Kunark - 13 de novembro de 2007
The Shadow Odyssey - 18 de novembro de 2008
EverQuest II: Sentinel's Fate - 15 de Fevereiro de 2009

Jogos eletrônicos de 2004
MMORPG
Jogos para Windows